Grażyna Dziedzic (1954–2022) – prezydent Rudy Śląskiej
 Grażyna Dziedzic (ur. 1957) – artystka malarka
 Grażyna Dziedzic (ur. 1963) – wielokrotna mistrzyni Polski w pływaniu